Un admirateur secret est un téléfilm français réalisé par Christian Bonnet, diffusé en 2008.
 Un admirateur secret (A Crush on You) est un téléfilm américain réalisé par Allison Anders diffusé en 2011.